Die Parlamentswahl in Australien 2004 fand am 9. Oktober 2004 statt. Es war die Wahl zum 41. australischen Parlament. Von den beiden Parlamentskammern wurde das Repräsentantenhaus (Unterhaus) vollständig und der Senat (Oberhaus) teilweise neu gewählt.

Die seit der Wahl von 1996 regierende Koalition aus Liberal Party und National Party hatte die Wahl klar gewonnen und wurde damit in ihrem Amt bestätigt. Sie konnte ihre absolute Mehrheit der Sitze sogar noch ausbauen. Wahlverlierer war die oppositionelle Labor Party.

Wahlergebnisse

Repräsentantenhaus

Senat 
Neu gewählt wurden 40 der 76 Sitze.

Weblinks 
 Website der australischen Wahlkommission
 Website des australischen Parlaments

Einzelnachweise 

2004
Australien